Het Europees kampioenschap marathon van 1978 werd gehouden op zondag 3 september in Praag. De wedstrijd begon om 17:00.

In het programma voor de vrouwen was in die tijd nog geen marathon opgenomen.

Uitslagen 

Europees kampioenschap marathon
Atletiek in Tsjecho-Slowakije
Atletiekwedstrijd in Tsjechië
Sportevenement in Praag
Marathon in 1978
Atletiek